

Patronyme 

 Louis Richelot (1786-1855), architecte français ;
 Gustave-Antoine Richelot (1806-1893), médecin français ;
 Friedrich Julius Richelot (1808-1875), mathématicien  allemand ;
 Louis-Gustave Richelot (1844-1924), fils du médecin, chirurgien français.